Weitenhagen (Vorpommern-Rügen), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Weitenhagen (bij Greifswald), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren